John Keister (ur. 1970) – sierraleoński piłkarz i trener
 John Keister (ur. 1980) – sierraleoński piłkarz